Generałowie zakonu marianów – lista przełożonych generalnych Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Funkcję tę pełniło dotychczas 40 zakonników.

Generałowie zakonu

Zobacz też 
 generałowie dominikanów
 generałowie franciszkanów
 generałowie jezuitów
 generałowie oblatów
 generałowie pallotynów
 generałowie paulinów
 generałowie salezjanów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Przełożeni Generalni Zgromadzenia Księży Marianów

Marianie